Тополевка или Тополёвка:

Населённые пункты

Казахстан 
 Тополевка — село в Саркандском районе Алматинской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Тополевка — село в Белогорском районе Крыма.

Россия 
 Тополёвка — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Тополёвка — посёлок в Оловяннинском районе Забайкальского края.
 Тополёвка — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Тополевка — посёлок в Барабинском районе Новосибирской области.
 Тополевка — деревня в Александровском районе Томской области.
 Тополевка — деревня в Упоровском районе Тюменской области.

Словакия 
 Тополёвка — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края.

Украина 
 Тополевка — село в Тепликском районе Винницкой области.
 Тополевка — бывшее село в Куйбышевском районе Запорожской области, упразднённое в 1994 году.
 Тополевка — посёлок в Попаснянском районе Луганской области.
 Тополевка — село в Диканьском районе Полтавской области.
 Тополевка — посёлок в Новокаховском городском совете Херсонской области.
 Тополевка — посёлок в Городнянском районе Черниговской области.
 Тополевка — село в Семёновском районе Черниговской области.

Реки 
 Тополевка — река в Восточно-Казахстанской области Казахстана.

См. также 
 Малая Тополевка — посёлок в Энгельсском муниципальном районе Саратовской области.